Mecze grupy C pierwszej rundy kwalifikacyjnej do Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2006 strefy CEV rozegrane zostały w dniach od 6 do 8 maja 2005 roku w rumuńskim mieście - Tulcza.

W grupie C znalazły się cztery drużyny: Belgia, Białoruś, Norwegia i Rumunia.

Awans do drugiej rundy kwalifikacyjnej uzyskała Rumunia, wygrywając wszystkie swoje mecze i tracąc dwa sety.

Tabela 
Grupa C

Legenda: Poz. – pozycja, Pkt – liczba punktów, M – liczba meczów, Z – mecze wygrane, P – mecze przegrane, wyg. – sety wygrane, prz. – sety przegrane, zdob. – małe punkty zdobyte, str. – małe punkty stracone

Mecze

Belgia – Białoruś 
Piątek, 6 maja 2005
16:00 (UTC+2) - Sports Hall Polivalenta, Tulcza – Widzów: 400

 I sędzia: Konstantin Tufekchiew (Bułgaria)
 II sędzia: Dorin Mirel Zaharescu (Rumunia)
 Czas trwania meczu: 112 minut

Rumunia – Norwegia 
Piątek, 6 maja 2005
18:45 (UTC+2) - Sports Hall Polivalenta, Tulcza – Widzów: 1100

 I sędzia: Guido Notaerts (Belgia)
 II sędzia: Jurij Bakunowicy (Białoruś)
 Czas trwania meczu: 76 minut

Norwegia – Białoruś 
Sobota, 7 maja 2005
16:00 (UTC+2) - Sports Hall Polivalenta, Tulcza – Widzów: 500

 I sędzia: Dorin Mirel Zaharescu (Rumunia)
 II sędzia: Guido Notaerts (Belgia)
 Czas trwania meczu: 77 minut

Rumunia – Belgia 
Sobota, 7 maja 2005
18:30 (UTC+2) - Sports Hall Polivalenta, Tulcza – Widzów: 1150

 I sędzia: Andreas Myredal (Norwegia)
 II sędzia: Konstantin Tufekchiew (Bułgaria)
 Czas trwania meczu: 135 minut

Belgia – Norwegia 
Niedziela, 8 maja 2005
16:00 (UTC+2) - Sports Hall Polivalenta, Tulcza – Widzów: 350

 I sędzia: Jurij Bakunowicz (Białoruś)
 II sędzia: Dorin Mirel Zaharescu (Rumunia)
 Czas trwania meczu: 82 minuty

Białoruś – Rumunia 
Niedziela, 8 maja 2005
18:30 (UTC+2) - Sports Hall Polivalenta, Tulcza – Widzów: 1200

 I sędzia: Konstantin Tufekchiew (Bułgaria)
 II sędzia: Andreas Myredal (Norwegia)
 Czas trwania meczu: 90 minut

Nagrody indywidualne

Składy 
Sekcja grupuje składy wszystkich reprezentacji narodowych w piłce siatkowej, które grały w grupie C pierwszej rundy kwalifikacyjnej do mistrzostw świata.

Przynależność klubowa na koniec sezonu 2004-05.

 Zawodnicy oznaczeni literą K to kapitanowie reprezentacji.
 Zawodnicy oznaczeni literą L to libero.

Belgia 
Trener: Claudio GewehrAsystent: Stijn Morand

Białoruś 
Trener: Uładzimir SalikauAsystent: Aleksandr Bagrincew

Norwegia 
Trener:  Dariusz MarszałekAsystent:  Shuichi Mizuno

Rumunia 
Trener: Mircea SpătăceanAsystent: Robert Tvardochlib

Linki zewnętrzne 
 

2005 w piłce siatkowej
Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2006